

Anno 
 373 o 373 a.C.

Codici 
 373 (astronomia) – Codice che designa l'Osservatorio astronomico di Oishi, nella prefettura di Shiga, in Giappone

Matematica 
373 – numero